Грине́вич — прізвище.

Відомі носії 

 Гриневич Валерій Іванович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гриневич Едуард Михайлович (1985—2014) — Герой України.
 Гриневич Лілія Михайлівна ( 1965) — український освітній та державний діяч і політик.
 Гриневич Людмила Володимирівна ( 1962) — український історик, дослідник історії України першої третини XX сторіччя.
 Гриневич Луїза ( 1990) — польська плавчиня і фотомодель

Також 
 Гріневич Віктор Миколайович — полковник медичної служби Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища